KAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kake (Alaska) (Stati Uniti)
 kae – codici ISO 639-3 della lingua ketangalan